Károlyi Árpád (1853–1940) történész, levéltáros, az MTA tagja
Károlyi Árpád (1907–1972) botanikus